Paceño – abitanti di Dipartimento di La Paz (Bolivia)
Paceño – abitanti di La Paz (Mendoza)